El término Enrique Rauch puede referirse a:
 José Enrique Teodoro Rauch: Arquitecto e ingeniero prusiano-argentino.
 Enrique Rauch: Militar argentino, nieto del anterior.